Чоко́ () — департамент на заході Колумбії, що має вихід як до Тихого океану, так і до Карибського моря. Столиця департаменту — місто Кібдо. Чоко відомий найбільшим в країні відсотком негритянського населення та є найбіднішим в країні, з найгіршими умовами життя великої частини міського населення.

Адміністративний поділ 

Департаменти Колумбії